Lalla-Rookh (gedicht) (1817), een gedicht van de Ier Thomas Moore
 Lalla Rookh (schip, 1823), een Brits schip
 Lalla Rookh (schip, 1853), aanvankelijk Radiant, een Amerikaans en Brits schip, het eerste migrantenschip voor Hindoestanen naar Suriname
 Lalla Rookh (schip, 1876), een Brits schip, later Noors en Fins, gesloopt in België
 Lalla Rookh Museum, een museum van de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Hindoestanen in Suriname
 Lalla Rookhweg, een weg in Paramaribo, Suriname
 Lalla Rookh, ook wel 100 jaar Hindoestaanse immigratie, een monument in Groningen, Suriname
 Lalla Rookh, bijnaam van Trucanini (circa 1812-1876), naar men aanneemt de laatste volbloed Aboriginal van Tasmanië
 Lalla Rookh (film) (1958), een Bollywoodfilm met een hoofdrol voor Talat Mehmood
 Lalla-Roukh (David), een opera van Félicien-César David
 Lalla-Rûkh (Spontini), een opera van Gasparo Spontini
 Lalla-Rookh (groeve), een groeve in West-Australië